Square One – singolo delle Blackpink del 2016
 Square One – twisty puzzle
 Square One – documentario del 2019